Rhys est 
 un prénom gallois historique, toujours utilisé, répandu dans le monde anglo-saxon,
 que l'on trouve également comme nom de famille, et sous diverses orthographes anglicisées (Rys, ) et même  , dérivée de ap Rhys.

Histoire galloise 
 Rhys ap Tewdwr (1078-1093), roi de Deheubarth
 Rhys ap Gruffydd (1132-1197), petit-fils du précédent

Patronyme 

 Jean Rhys, auteur anglais ;
 John Rhys, érudit gallois ;

nom composé
 John Rhys-Davies, acteur britannique ;
 John-Llewellyn-Rhys, auteur anglais, qui a donné son nom au prix littéraire Prix John-Llewellyn-Rhys ;
 John Peter Rhys Williams, joueur de rugby à XV ;
 Jonathan Rhys-Meyers (1977-), acteur, chanteur et mannequin irlandais.

Prénom